Сан Мигел Авеветитлан има више значења:

 Општина Сан Мигел Авеветитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Авеветитлан (Сан Мигел Авеветитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику